

Települések
 Horvátország
Potočnica falu Novalja községben, Lika-Zengg megyében

Vizek
Potočnica patak, a Mavelščica mellékvize Szlovéniában
Potočnica patak, a Száva bal oldali mellékvize Szlovéniában
Potočnica patak, a Medija mellékvize Szlovéniában